Ген (также генгбе, ге или мина) — один из языков гбе. Общее число носителей — 279 тыс. чел, из которых 201 тыс. чел проживает в Того (юго-восток страны, прибрежные районы) и около 78 тыс. чел — в Бенине (юго-запад страны). Выделяют ряд диалектов: анексо, глижи, агои, ген. Активно используется во всех сферах жизни. Как и другие языки гбе, ген — тональный язык.

Примечания 

Языки Того
Языки Бенина